Crocevia – tipologia di intersezione stradale
 Crocevia – frazione del comune italiano di Medole, in provincia di Mantova
 Crocevia – album musicale del gruppo La Crus del 2001

Altri progetti